Börili (kasachisch ) ist der Name folgender Dörfer in Kasachstan:
 Börili (Aqtöbe), im Gebiet Aqtöbe (russisch Borli)
 Börili (Ostkasachstan), im Gebiet Ostkasachstan (russisch Borili)
 Börili (Qaraghandy), im Gebiet Qaraghandy (russisch Borili)
 Börili (Qostanai), im Gebiet Qostanai (russisch Burli)
 Börili (Westkasachstan), im Gebiet Westkasachstan (russisch Borli)
 Börili 1, im Gebiet Ostkasachstan (russisch Borly 1)
 Börili 2, im Gebiet Ostkasachstan (russisch Borly 2)